Vesser ist der Name folgender Flüsse und Orte:

 Vesser (Fluss), Fluss in Südthüringen
 Vesser (Suhl), Ortsteil der Stadt Suhl in Thüringen
 Biosphärenreservat Vessertal-Thüringer Wald

Siehe auch:
 Veser
 Fesser